Ilyés Róbert (1965) színész
 Ilyés Róbert (1974) román labdarúgó, az FK Csíkszereda játékosa
 Ilyés Róbert (1993) kajakozó